LBQ steht für:
 Flughafen Lambarene (IATA-Code), Lambaréné, Gabun

lbq steht für:
 Wampar (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung